«Люблю тебя, жизнь!» — советский художественный полнометражный чёрно-белый фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1960 году режиссёром Михаилом Ершовым по оригинальному сценарию Михаила Берестинского.

Премьера фильма в СССР состоялась 10 июня 1961 года.

Сюжет 
Ленинград конца 1950-х годов. Молодой инженер Тимофей Корнеев работает на кондитерской фабрике. Недавно вступивший в партию, он старается наладить культуру производства, облегчить работу на самых сложных участках. Его начинания находят поддержку у директора, хотя у них разный подход к решению проблем.

Случайно Тимофей знакомится с Егоркой и его находящимся при смерти дедушкой. Вскоре он понимает, что в доме собираются свидетели Иеговы, и делает всё возможное, чтобы забрать мальчика. За Егором следит приехавший на место деда Терентий, но он не может помешать Корнееву забрать ребёнка.

На этой же фабрике в цехе шоколадных конфет работает Груня, глубоко религиозная девушка, ходившая на собрания в доме Егора и попавшая под влияние иеговистов. В неё влюбляется Женя Сухоруков — фабричный снабженец, романтичный и надёжный товарищ Тимофея. Он пытается добиться взаимности Груни, с деликатностью и тактом старается показать ей другую жизнь. Груня преодолевает первоначальное недоверие к своему новому знакомому и бесповоротно уходит от заблуждений прошлого.

В ролях 
 Геннадий Вернов — Тимофей Борисович Корнеев
 Ариадна Шенгелая — Лена Топилина
 Ирина Бунина — Груня, работница шоколадного цеха
 Алексей Кожевников — Женя Сухоруков, снабженец
 Галина Инютина — Зинаида Михайловна Топилина, директор фабрики
 Владимир Честноков — Павел Николаевич Топилин
 Вера Кузнецова — Ксения Григорьевна Корнеева, мать Тимофея
 Майя Блинова — Галышева
 Александр Афанасьев — Терентий
 Долорес Столбова — Светлана
 Валентина Хмара — Настя
 Лилия Гурова — Вера
 Лидия Колпакова — Майя
 Коля Сергеичев — Егорка

В эпизодах 

 Михаил Дубрава — эпизод
 Евгений Григорьев — член парткома
 Сергей Голубев — Прохоров, рабочий
 А. Гулькова — эпизод
 Олег Каравайчук — Олег, гость за роялем на новогодней вечеринке
 Любовь Малиновская — Анна Севастьяновна
 Александр Массарский — эпизод — эпизод
 А. Павлов — эпизод
 Павел Первушин — дед Егорки
 А. Пестова — эпизод
 Фёдор Федоровский — член парткома

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Михаил Берестинский
 Режиссёр-постановщик — Михаил Ершов
 Главный оператор — Владимир Бурыкин
 Художник — Алексей Федотов
 Режиссёр — Семён Деревянский
 Композитор — Олег Каравайчук
 Звукооператор — Борис Хуторянский
 Оператор — Александр Дибривный
 Монтажёр — Мария Бернацкая
 Редактор — Арнольд Витоль
 Оркестр Ленинградской государственной филармонииДирижёр — Олег Каравайчук
 Директор картины — Полина Борисова

См. также 
 Свидетели Иеговы в России
 Армагеддон (фильм, 1962)

Ссылки 
 
 «Люблю тебя, жизнь!» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы Михаила Ершова
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-мелодрамы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Антирелигиозные фильмы СССР
Свидетели Иеговы в России